Saint-Vincent-de-Paul kan syfta på:
 Saint-Vincent-de-Paul, Gironde
 Saint-Vincent-de-Paul, Landes
Saint-Vincent-de-Paul de Paris – en kyrkobyggnad i Paris